Пашеньки — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Пашеньки — деревня в Верхнедвинском районе Витебской области.

Россия 
 Пашеньки — посёлок в Навлинском районе Брянской области.